Infesta (Celorico de Basto), een plaats in de Portugese gemeente Celorico de Basto
 Infesta (Paredes de Coura), een plaats in de Portugese gemeente Paredes de Coura